Иван Хашек е чешки футболист.

Национален отбор 
Записал е и 55 мача за националния отбор на Чехословакия, Чехия.

Външни препратки 
 National Football Teams

Чешки футболисти